Bahnhof Königshofen ist der Name folgender Orte:

 Bahnhof Königshofen (Lauda-Königshofen), Wohnplatz beim Stadtteil Königshofen, Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Bahnhof Königshofen bezeichnet folgende Bahnhöfe oder Haltepunkte:

 Bahnhof Königshofen (Baden) der Frankenbahn und der Bahnstrecke Königshofen–Crailsheim
 Bahnhof Königshofen (Kahl) der Bahnstrecke Kahl–Schöllkrippen
 Bahnhof Königshofen (Straßburg), auch Koenigshoffen (Strasbourg), stillgelegter Bahnhof der Bahnstrecke Strasbourg–Basel

Siehe auch
 Bahnhof Bad Königshofen, Endpunkt der ehemaligen Bahnstrecke Bad Neustadt–Bad Königshofen